Prizma nebo prisma (řec. hranol) znamená:

 v geometrii a mineralogii: hranol
 v optice: optický hranol
 prisma (strojnictví) – přesný kovový hranol s drážkou tvaru V sloužící k ustavení válcového tělesa při měření nebo obrábění
 ve fyzice (v mechanice) - prizmatická tyč – tyč stálého průřezu (profilu), a to i obecného průřezu
 Prizma (pořad) – publicistický pořad České televize (2006–2012)
 Prisma (obchodní řetězec) – finský řetězec hypermarketů

V přeneseném smyslu
 hledisko, úhel či způsob pohledu. Například spojení „Pod prizmatem posledních událostí...“ znamená „V souvislosti, s ohledem na poslední události...“